Dorfkirche Greifenhain bezeichnet die folgenden Kirchengebäude:

 Dorfkirche Greifenhain (Drebkau) in Greifenhain (Drebkau), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Dorfkirche Greifenhain (Frohburg) in Greifenhain (Frohburg), Landkreis Leipzig, Sachsen